Sauveterre (Gard)
Sauveterre (Gers)
Sauveterre (Hautes-Pyrénées)
Sauveterre (Tarn)
Sauveterre (Tarn-et-Garonne)
ook:
Sauveterre-de-Béarn,  Pyrénées-Atlantiques
Sauveterre-de-Comminges,  Haute-Garonne
Sauveterre-de-Guyenne, Gironde
Sauveterre-de-Rouergue, Aveyron 
Sauveterre-la-Lémance,  Lot-et-Garonne
Sauveterre-Saint-Denis,  Lot-et-Garonne